Се́льское поселе́ние Осташёвское — упразднённое муниципальное образование в Волоколамском районе Московской области. Образовано 1 января 2006 года. Административный центр — село Осташёво.

Глава сельского поселения — Шорников Сергей Александрович. Председатель совета депутатов — Гаврилов Роман Александрович.

География 
Граничит с сельским поселением Спасское; сельскими поселениями Горетовское и Порецкое Можайского района; сельским поселением Ивановское Рузского района и городским округом Шаховская. Площадь территории сельского поселения — 275,01 км².

Население 

Крупные населённые пункты:
 село Осташёво — 2776 человек;
 село Болычево — 1159 человек.

Состав сельского поселения

Организации 
На территории Осташёвского сельского поселения расположены следующие организации:
 39 садовых некоммерческих товариществ;
 9 рекреационных учреждений;
 7 предприятий;
 Осташевская сельская больница;
 поликлиника;
 2 школы;
 2 детских сада;
 2 библиотеки;
 2 дома культуры;
 краеведческий музей;
 ЦТиД Солнышко;
 пожарная часть 204;
 аптека.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт поселения

Упразднённые муниципальные образования Волоколамского района
Упразднённые сельские поселения Московской области
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году